Байка́ловский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Свердловской области, относится к Восточному управленческому округу.

Административный центр — село Байкалово.

География 
Байкаловский район находится в юго-восточной части Свердловской области. Площадь муниципального образования 2293,73 км², протяженность с севера на юг и с запада на восток в пределах 55-70 километров. Территория района, в основном, равнинная, лесистая.

История 
12 ноября 1923 года постановлением ВЦИК был образован Байкаловский район в составе Ирбитского округа  образованной Уральской области.

16 сентября 1929 года в Ирбитском округе в порядке опыта был создан укрупнённый район (коммуна-колхоз «Гигант») в составе Байкаловского района, Еланского района (за исключением Гаринского сельского совета) и 4-х сельских советов Знаменского района (Шадринского, Черновского, Долматовского и Шемельдейского). Центром укрупненного района установлено с. Микшино с переименованием его в с. Красное поле, а району присвоено название Краснополянского.

10 июня 1931 года центр Краснополянского района был перенесён в село Байкалово.

25 января 1935 года из Краснополянского района был выделен Еланский район в прежнем составе сельских советов.

14 января 1958 года решением Свердловского облисполкома Краснополянский район был вновь объединён с Еланским и получил название Байкаловского с центром в селе Байкалове. В том же году в Байкаловском районе были упразднены Меньщиковский, Серковский и Чувашевский сельские советы.

5 сентября 1958 года Серковский и Чувашевский сельсоветы были упразднены, их территории были переданы в Ляпуновский сельсовет. Деревни Малая Койнова, Большая Койнова и Моисеева Чурманского сельсовета были переподчинены Ляпуновскому сельсовету. Меньщиковский сельсовет был упразднён. Населённые пункты Кашина, Басаны и Чубаровское Меньщиковского сельсовета были переданы в административно-территориальное подчинение Черновского сельсовета, населенные пункты Меньщикова, Лыжина и Зырянская — в административно-территориальное подчинение Еланского сельсовета. Населённые пункты Сабанина, Скоморохова и Гуляево Бобровского сельсовета были переданы в административно-территориальное подчинение Нижнеиленского сельсовета.

1 марта 1961 года были переименованы: в Серковском сельсовете д. Дрянная в Заречную; в Пелевинском сельсовете д. Замиралова в Ключевую; в Липовском сельсовете д. Худышина в Калиновку.

26 мая 1961 года из Байкаловского района в Слободо-Туринский район был передан Бобровский сельсовет.

1 февраля 1963 года решением Свердловского облисполкома Байкаловский район был упразднён и объединён с Ирбитским районом.

13 января 1965 года решением Свердловского облисполкома № 44 Байкаловский район был вновь образован в прежнем составе сельских советов, за исключением Черновского.

7 января 1966 года д. Большая Койнова, Малая Койнова, Моисеева были переданы из состава Ляпуновского сельсовета в административно-территориальное подчинение Чурманского сельсовета.

13 января 1967 года д. Комарица была передана из состава Липовского сельсовета в административно-территориальное подчинение Байкаловского сельсовета.

10 августа 1972 года село Байкалово получило статус рабочего посёлка, а Байкаловский сельсовет был преобразован в Байкаловский поселковый совет..

11 октября 1972 года были упразднены д. Чигина Пелевинского сельсовета и д. Моисеева Чурманского сельсовета.
 
30 декабря 1976 года были упразднены д. Волкова Баженовского сельсовета, пос. Санково, д. Круглова Еланского сельсовета, д. Сараева Краснополянского сельсовета, д. Семуки, д. Панки Любинского сельсовета, выселок Медовка Ляпуновского сельсовета, д. Федерация Нижнеиленского сельсовета, д. Панова,  д. Бурнатова, выселок Объединение Пелевинского сельсовета, д. Кулики Чурманского сельсовета.
 
9 февраля 1977 года были уточнены как правильные наименования: с. Баженовское (вместо с. Баженовское (Баженовово) Баженовского сельсовета, д. Красный Бор (вместо пос. Красный Бор) Городищенского сельсовета, д. Любина (вместо д. Любина (Любино) Любинского сельсовета, с. Ляпуново (вместо с. Ляпуново (Ляпуновское) Ляпуновского сельсовета, д. Гуляева (вместо д. Гуляева (Гуляево) Нижнеиленского сельсовета, с. Чурманское (вместо с. Чурманское (Чурман) Чурманского сельсовета, д. Боталова (вместо д. Баталова) Чурманского сельсовета, с. Шадринка (вместо с. Шадринка (Шадринское) Шадринского сельсовета, д. Шаламы (вместо д. Шаламова (Шаламы) Шаламовского сельсовета.

17 июня 1985 года образован Вязовский сельсовет (д. Вязовка, д. Кадочникова переданы из Баженовского сельсовета).

4 апреля 1988 года упразднён Любинский сельсовет, его территория включена в Чурманский сельсовет.

В 1991 году рабочий посёлок Байкалово был преобразован в село.

Муниципальное образование 
17 декабря 1995 года по итогам местного референдума было создано муниципальное образование Байкаловский район.

Муниципальное образование было включено в областной реестр муниципальных образований 10 ноября 1996 года.

14 декабря 2004 года Байкаловский район был наделён статусом муниципального района.

Название Байкаловский муниципальный район было утверждено 1 января 2006 года.

Население 

Население на 1 января 2019 года составляет 14 930 чел.

Муниципально-территориальное устройство 
В состав муниципального района входят три сельских поселения, состоящих из 67 населённых пунктов:

Населённые пункты, административно-территориальное устройство до 1.10.2017 года 
В состав района входят 67 населённых пунктов, которые до 1 октября 2017 года объединялись в 14 сельсоветов.

Населённые пункты 

Байкалово до 1991 года являлось рабочим посёлком и образовывало с деревнями Исакова, Комарица, Сергина и Чащина Байкаловский поселковый совет.

1 октября 2017 года посёлок Красный Бор преобразован в деревню, а деревни Ларина и Лукина упразднённого Шадринского сельсовета — в сёла.

Упразднённые населённые пункты

 7 августа 1996 года были упразднены деревни Макаровка Баженовского сельсовета, Манюшкина Краснополянского сельсовета, Боталова Чурманского сельсовета, Пахомова и Стихина Ляпуновского сельсовета.

 27 ноября 2001 года были упразднены деревни Межевая Ляпуновского сельсовета и Орлова Краснополянского сельсовета.

 Деревня Малая Менщикова Краснополянского сельского поселения была упразднена согласно областного Закона № 68-ОЗ от 29 июня 2017 года, а 1 октября 2017 года включена в черту села Краснополянского.

Памятники истории и культуры 
На территории района находятся памятники истории и культуры областного значения:

 особняк купца Д. А. Бахарева в селе Байкалове, построенный в 1896 году, образец кирпичного стиля. Сейчас в нём расположен Байкаловский районный краеведческий музей;
 церковь Петра и Павла в селе Шадринка, построенная в 1866 году;
 деревянная часовня Успения Божией Матери в деревне Заниной, построенная в XIX веке.

Также в районе найдены несколько стоянок и городищ эпох бронзы и железа.

Известные жители 
 Гавриил (Зырянов) (1844 — 1915) — уроженец деревни Фроловой, монах, ученик оптинских старцев, канонизирован Русской православной церковью в лике преподобных
 Никита Егорович Шутов (1912 — 1961) — уроженец деревни Палецковой, участник Великой отечественной войны, полный кавалер ордена Славы
  Николай Тихонович Молодых (1924 — 1997) — уроженец деревни Яр, участник Великой отечественной войны, полный кавалер Ордена Славы, командир стрелкового отделения 172-го гвардейского стрелкового полка.
 Найш Валентин Евстигнеевич (1935 — 2003) — уроженец села Байкалова, учёный, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации
 Вздорнов Герольд Иванович (род. 1936) — уроженец села Байкалова, искусствовед, специалист в области древнерусского искусства и культуры. Доктор искусствоведения, член-корреспондент Российской Академии наук, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РФ
 Скоморохов, Михаил Юрьевич (род. 1949) — уроженец села Байкалова, режиссёр, народный артист России

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации 
 На сайте правительства Свердловской области 
 На сайте «Геральдика Свердловской области» 
 НСА / Справочник по административно-территориальному делению / Байкаловский район 

Районы Свердловской области